Mulvaney ist der Familienname folgender Personen:

 Derek John Mulvaney (auch John Mulvaney; 1925–2016), australischer Archäologe 
 Mick Mulvaney (John Michael Mulvaney; * 1967), US-amerikanischer Politiker